

Пібаньшур — селище, Балезінський район, Удмуртія
 Пібаньшур — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Пібаньшур — залізнична станція на лінії Кіров-Перм

Див. також 
 Руський Пібаньшур
 Удмуртський Пібаньшур